

Patronymie
 Jean Fourastié (1907-1990) est un économiste français.
 Philippe Fourastié (1940-1982) est un réalisateur et un scénariste français.